GCUC steht für folgende Institutionen in Ghana:
Ghana Christian University College
Garden City University College 

Abkürzung